Caracallabogen bezeichnet:

 Caracallabogen (Djémila) in Djémila, Algerien
 Caracallabogen (Tebessa) in Tebessa, Algerien
 Caracallabogen (Volubilis) in Volubilis, Marokko